Черкашин Максим Володимирович  - (  року в місті Тернопіль, Україна) - український громадсько-політичний діяч. Представник партії "Голос". Йде по 163 одномандатному окрузі - місто Тернопіль на позачергових парламентських виборах в Україні, які відбудуться 21 липня 2019 року від партії Святослава Вакарчука "Голос".

 Керівник ГО “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” з 2016 року.
 Керівник проектів “Ефективний розвиток об’єднаних громад” та “Школа локальної демократії” за підтримки фонду NED, “Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики” та “Школа молодіжних лідерів громад” – за підтримки Міністерства молоді та спорту України і програми U-LEAD з Європою.

Життєпис 

 Максим Черкашин народився 8 березня 1983 року у місті Тернопіль, Україна. З першого по третій клас відвідував ЗОШ №1 міста Тернопіль, з 5 по 11 клас навчався у ЗОШ № 24 міста Тернопіль. Батько працював на залізниці, мати в обласному архіві. Зараз вони на пенсії.

Освіта 

 Вивчав молодіжну політику в європейських та пострадянських країнах. З 2006 року отримав ступінь "Спеціаліст", Педагогіка та методика середньої освіти, німецька мова та література, факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка (Тернопіль, Україна).
 З 2008 по 2010 рік отримав ступінь "Магістр", Адміністративний менеджмент, Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна). Дипломна робота на тему: “Інформаційно-комунікативні зв’язки організації з суб’єктами зовнішнього середовища при реалізації її місії на прикладі Німецького товариства технічної співпраці (GTZ).”
 З 2014 року - випускник Української школи політичних студій (УШПС). З 2015 року - учасник програми стажування в США “OpenWorld”.

Громадсько-політична діяльність 

 З 2003 по 2006 роки працював директором “Німецького інформаційного центру” - місто Тернопіль. З 2004 по 2008 роки - Тренер по роботі з молодіжними організаціями Освітньо – інформаційного центру (BiZ). 
 З 2004 по 2006 роки працював радником міського голови міста Тернополя з питань молодіжної політики. 
 З 2004 по 2005 роки - регіональний координатор в північно-західному регіоні України благодійного фонду “Товариство Розвитку”, Одеса (фінансується урядом ФРН). 
 З 2006 року - заступник начальника Відділу у справах сім’ї та молоді Тернопільської міської ради.
 Координатор Освітньо-інформаційного центру (BiZ) в Україні з 2006 по 2008 роки. 
 Інтерн Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків апарату Верховної Ради України - 2006 - 2007 роки.
 2009-2010 роки - Керівник міжсекторальної робочої групи Тернопільської Обласної ради по боротьбі з ВІЛ/ (GTZ).
 Головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради. Помічник міського голови - 2011-2013 роки.
 2013 рік - заступник начальника відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради.
 2014-2016 роки - начальник патронатного відділу Тернопільської міської ради.
 З 2016 року - Регіональний консультант з правових питань ТРВ “Асоціації міст України” проекту “Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)” (АМУ/USAID).
 З 2016 року - Керівник ГО “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” . Керівник проектів “Ефективний розвиток об’єднаних громад” та “Школа локальної демократії ” за підтримки фонду NED, “Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики” та “Школа молодіжних лідерів громад ” – за підтримки Міністерства молоді та спорту України і програми U-LEAD з Європою
 З червня 2019 року заявив про намір балотуватися у Парламент на позачергових виборах, що пройдуть 21 липня 2019 року по одномандатному виборчому окрузі №163 - місто Тернопіль від партії Святослава Вакарчука - "Голос".

Родина 
Дружина Юлія Нецько.

Творча діяльність 
Є одним із засновників, організаторів фестивалю у Західній Україні "Файне місто Тернопіль".

Примітки

Джерела 

 Персональна сторінка Максима Черкашина у Фейсбук. ("Facebook")
 Публічна сторінка Максима Черкашина у Фейсбук ("Fasebook")
Сторінка з Вікіпедії "Файне місто (фестиваль)"
Стаття: "Стали відомі перші імена претендентів на депутатські мандати з Тернопільщини"
Сайт "Громадський простір ".
Стаття з Укрінформу: "У Тернополі запустили програму «Школа молодіжних лідерів громад "
Стаття з Gov.ua: "Як на Тернопільщині бізнес долучається до розвитку об’єднаних громад" Детальніше за посиланням: https://terminovo.te.ua/analitika/10839/ | Терміново новини

Посилання 

 Максим Черкашин персональна сторінка у Фейсбук  ("Facebook")
 Публічна сторінка політика Максима Черкашина у Фейсбук ("Facebook")
__ІНДЕКС__
__ПОСИЛАННЯ_НА_НОВИЙ_РОЗДІЛ__
__ОБОВ_ЗМІСТ__

Політики Тернополя
Уродженці Тернополя
Випускники факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Випускники Західноукраїнського національного університету